Сáхар:

 Сахар — бытовое название съедобный пищевой продукт со сладким вкусом, состоящий из сахарозы.
 Сахарный песок
 Сахар-кандис
 Кусковой сахар
 Желирующий сахар
 Инвертный сахар
 
 Синтаксический сахар — синтаксические возможности языка программирования, применение которых не влияет на поведение программы, но делает использование языка более удобным для человека.
 Сахар, Иехезкель (1907—1998) — первый Генеральный инспектор полиции Израиля, посол Израиля в Австрии.
 Сахар, Соломон Борисович (1919—2007) — российский скрипач, саксофонист, дирижёр, организатор музыкальной жизни.

См. также 
 
 
 
 
 
 
 Рязанский сахар